Derby steht für:

 Derby (Automarke), ehemalige französische Automarke
 Derby (Cocktail), alkoholisches Mixgetränk
 Derby (Fernseher), bis 1960 produziertes Fernsehgerät des VEB Rafena Werke Radeberg
 Derby Records (1926), Schallplattenlabel aus der Zeit der Schellackplatten
 Derby Records (1949), US-amerikanisches Musiklabel
 Derby (Schuh), Schuh-Grundmodell
 Derby, US-amerikanische Bezeichnung für Melone (Hut)
 Derby (Sportzeitung) (Derby Sports), griechische Tageszeitung
 Derby (Zigarettenmarke), Zigarettenmarke der Firma Haus Neuerburg
 Derby Cycle Holding, deutscher Fahrradhersteller
 Derby Motor Cars, kanadischer Automobilhersteller
 VW Derby, Stufenhecklimousine von Volkswagen
 Apache Derby, Datenbank der Apache-Foundation
 Sage Derby, britischer Käse
Derby Brötchenmaschine, Bäckereimaschine der Firma Winkler Bäckereimaschinen-Backöfen

Filme:
 Derby (1926), deutscher Stummfilm über den Pferdesport von Max Reichmann
 Derby (1949), deutscher Spielfilm
 Derby (1995), kanadisches Melodram von Bob Clark

Personen:
 Clive Derby-Lewis (1936–2016), südafrikanischer Politiker und Häftling
 Elias Hasket Derby (1739–1799), US-amerikanischer Kaufmann
 Emmet Derby Boyle (1879–1926), US-amerikanischer Politiker
 Pat Derby (1942–2013), US-amerikanische Filmtiertrainerin
 Willy Derby (1886–1944), niederländischer Sänger

Sport:
 Derby Stakes, Pferderennen in Epsom, England
 Derby (Pferdesport)
 Derby (Mannschaftssport) (auch: Lokalderby)

Vereine:
 BK Derby, schwedischer Fußballklub
 Derby City Rovers, US-amerikanischer Fußballklub
 Derby County, englischer Fußballklub
 Futebol Clube Derby, kapverdischer Fußballklub

Derby ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Derby (Derbyshire)
 Derby (Devon), in Barnstaple

in Australien:
 Derby (Tasmanien), Stadt in Tasmanien
 Derby (Western Australia), Stadt in der Kimberley-Region

in den Vereinigten Staaten:
 Derby (Alabama)
 Derby (Colorado)
 Derby (Connecticut)
 Derby (Ford County, Illinois)
 Derby (Saline County, Illinois)
 Derby (Indiana)
 Derby (Iowa)
 Derby (Kansas)
 Derby (Kentucky)
 Derby (Maine)
 Derby (Michigan)
 Derby (Mississippi)
 Derby (Missouri)
 Derby (New York)
 Derby (North Carolina)
 Derby (Ohio)
 Derby (Texas)
 Derby (Vermont) mit den Villages Derby Line und Derby Center.
 Derby (Virginia)
 Derby Acres (Kalifornien)
 Derby Center (Vermont)
 Derby Junction (Colorado)
 Derby Shores (Delaware)
 Derby Wharf (Massachusetts)

im NRHP gelistete Objekte:
 Derby Diversion Dam, in Sparks, Nevada, ID-Nr. 78001727
 Derby Historic District, in Appalachia, Virginia, ID-Nr. 03001436
 Derby House Hotel, in Derby, Vermont, ID-Nr. 98001150
 Derby Shop-Goodnow Pail Factory-Holman & Merriman Machine Shop-L. A. Carpenter Machine Shop-Streeter Shop, in Hinsdale, New Hampshire, ID-Nr. 07001260
 Derby Street-Grand Trunk Western Railroad Bridge, in Birmingham, Michigan, ID-Nr. 99001730
 Derby Summerhouse, in Danvers, Massachusetts, ID-Nr. 68000020
 Derby Waterfront District, in Salem, Massachusetts, ID-Nr. 76000297
 Derby Wharf Light Station, in Salem, Massachusetts, ID-Nr. 87001466

ferner:
 Derby-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Derbi
 Earl of Derby